Die Abkürzung BFK oder BfK steht für:
 Bahnhofskasse, siehe Liste von Abkürzungen im Eisenbahnwesen
 Bereichsfixkosten
 Berliner Illustrierter Filmkurier
 Berufsfliegerkorps
 Bestellfixe Kosten
 Beweissicherungs- und Festnahmekommando, siehe Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit
 Bezirksfeuerwehrkommando, siehe Feuerwehr in Österreich
 Bor-Faser-Kunststoff
 Bremsflüssigkeit
 Buffalo Municipal Airport (Oklahoma), ein Flughafen in den USA (IATA-Code)
 Bundesamt für Konjunkturfragen in der Schweiz
 Bündnis für Kärnten, wahlwerbende Partei für den Kärntner Landtag 2023
 Bundesfrauenkonferenz (verschiedene)
 bfk-Chiffrierung, mittelalterliches Verschlüsselungsverfahren

BFK